Barnier ist der Familienname folgender Personen:
 Luc Barnier (1954–2012), französischer Filmeditor
 Michel Barnier (* 1951), französischer Europapolitiker (UMP)
 Romain Barnier (* 1976), französischer Schwimmer